Terra Madre – rete che raggruppa "comunità dell'alimentazione" impegnate a salvaguardare la qualità delle produzioni agro-alimentari locali
 Terra madre – film drammatico del 1931 diretto da Alessandro Blasetti
 Terra Madre – film documentario del 2009 diretto da Ermanno Olmi

Pagine correlate 
 Madre Terra
 Mother Earth